Il Campionato norvegese di scacchi si disputa dal 1928 in Norvegia per determinare il campione nazionale di scacchi. 

È organizzato dalla Federazione scacchistica norvegese (Norges Sjakkforbund) e si gioca usualmente nel mese di luglio.

Il torneo ha cadenza annuale, ma non venne disputato nel 1938 e 1939, per la coincidenza con il campionato nordico che si teneva in quegli anni a Oslo, e negli anni 1940-1944, quando la Norvegia era occupata dalla Germania nazista. 

Il torneo del 2020, previsto a Stjørdal, è stato cancellato a causa della pandemia di COVID-19.

Albo dei vincitori
 Nota: le colonne sono ordinabili tramite i pulsanti a fianco dei titoli.

{| class="sortable wikitable"
!Anno!!Città!!Vincitore 
|-
| 1918
|Kristiania 
|Josef Lilja
|-
| 1919
|Kristiania 
|Jac. A. Brekke
|-
| 1920
|Kristiania 
|Jac. A. Brekke
|-
| 1921
|Bergen
|H. G. Hansen
|-
| 1922
|Kristiania
|A. M. Erichsen
|-
| 1923
|Kristiania 
|Jac. A. Brekke
|-
| 1924
|Kristiania 
|Leif F. D. Lund
|-
| 1925
|Oslo
|Jac. A. Brekke
|-
| 1926
|Bergen
|H. C. Christoffersen
|-
| 1927
|Trondheim
|H. G. Hansen
|-
| 1929
|Drammen
|H. C. Christoffersen
|-
| 1930
|Oslo
|Olaf Barda 
|-
| 1931
|Stavanger
|Andreas Gulbrandsen
|-
| 1932
|Bergen
|Eugen Johnsen
|-
| 1933
|Fredrikstad
|Trygve Halvorsen
|-
| 1934
|Hamar
|Trygve Halvorsen
|-
| 1935
|Sandefjord
|Jørgen Saurén
|-
| 1936
|Oslo
|H. C. Christoffersen
|-
| 1937
|Trondheim
|Arne Kroghdahl
|-
| 1938
|Grimstad
|Oluf Kavlie-Jørgensen  
|-
| 1945
|Oslo
|Ernst Rojahn
|-
| 1946
|Bergen
|Erling Myhre
|-
| 1947
|Kristiansand
|Olaf Barda
|-
| 1948
|Fredrikstad
|Olaf Barda
|-
| 1949
|Oslo
|Aage Vestøl
|-
| 1950
|Trondheim
|Erling Myhre
|-
| 1951
|Stavanger
|Harry Kongshavn
|-
| 1952
|Skien
|Olaf Barda
|-
| 1953
|Fredrikstad
|Olaf Barda
|-
| 1954
|Drammen
|Einar Haave
|-
| 1955
|Stabekk
|Erling Myhre
|-
| 1956
|Steinkjer
|Otto B. Morcken
|-
| 1957
|Lillehammer
|Olaf Barda
|-
| 1958
|Ålesund
|Ernst Rojahn
|-
| 1959
|Oslo
|Svein Johannessen
|-
| 1960
|Fredrikstad
|Daan de Lange
|-
| 1961
|Sandefjord
|Per Ofstad
|-
| 1962
|Hamar
|Svein Johannessen
|-
| 1963
|Moss
|Ragnar Hoen
|-
| 1964
|Oslo
|Arne Zwaig
|-
| 1965
|Mosjøen
|Arne Gulbrandsen
|-
| 1966
|Bodø
|Paul Svedenborg
|-
| 1967
|Bergen
|Paul Svedenborg
|-
| 1968
|Oslo
|Arne Gulbrandsen
|-
| 1969
|Hamar
|Arne Zwaig
|-
| 1970
|Kristiansund
|Svein Johannessen
|-
| 1971
|Skien
|Terje Wibe
|-
| 1972
|Røros
|Erling Kristiansen
|-
| 1973
|Sandnes
|Svein Johannessen
|-
| 1974
|Sandefjord
|Leif Øgaard
|-
| 1975
|Oslo
|Leif Øgaard
|-
| 1976
|Harstad
|Knut J. Helmers
|-
| 1977
|Bergen
|Knut J. Helmers
|-
| 1978
|Risør
|Ragnar Hoen
|-
| 1979
|Molde
|Leif Øgaard
|-
| 1980
|Oslo
|Sverre Heim
|-
| 1981
|Kirkenes
|Ragnar Hoen
|-
| 1982
|Lillehammer
|Simen Agdestein
|-
| 1983
|Trondheim
|Bjørn Tiller
|-
| 1984
|Oslo
|Berge Østenstad
|-
| 1985
|Gausdal
|Leif Øgaard
|-
| 1986
|Steinkjer
|Simen Agdestein
|-
| 1987
|Kristiansand
|Jonathan Tisdall
|-
| 1988
|Asker
|Simen Agdestein
|-
| 1989
|Randaberg
|Simen Agdestein
|-
| 1990
|Brønnøysund  
|Berge Østenstad
|-
| 1991
|Gjøvik
|Jonathan Tisdall
|-
| 1992
|Kristiansund
|Einar Gausel
|-
| 1993
|Oslo
|Leif Øgaard
|-
| 1994
|Drammen
|Berge Østenstad, 
|-
| 1995
|Namsos
|Jonathan Tisdall
|-
| 1996
|Alta
|Einar Gausel
|-
| 1997
|Stavanger
|Berge Østenstad
|-
| 1998
|Oslo
|Roy H. Fyllingen
|-
| 1999
|Gausdal
|Berge Østenstad
|-
| 2000
|Asker
|Simen Agdestein
|-
| 2001
|Kristiansund
|Einar Gausel
|-
| 2002
|Røros
|Simen Agdestein
|-
| 2003
|Fredrikstad
|Berge Østenstad
|-
| 2004
|Molde
|Berge Østenstad
|-
| 2005
|Sandnes
|Simen Agdestein
|-
| 2006
|Moss 
|Magnus Carlsen
|-
| 2007
|Hamar 
|Espen Lie
|-
| 2008
|Tønsberg 
|Frode Elsness
|-
| 2009
|Bergen
|Kjetil Lie
|-
| 2010
|Fredrikstad
|Kjetil Lie
|-
| 2011
|Oslo
|Berge Østenstad
|-
| 2012
|Sandefjord
|Frode Urkedal
|-
| 2013
|Lillehammer
|Jon Ludvig Hammer
|-
| 2014
|Trondheim
|Frode Urkedal
|-
| 2015
|Oslo
|Aryan Tari
|-
| 2016
|Tromsø 
|Johan Salomon
|-
| 2017
|Stavanger 
|Jon Ludvig Hammer
|-
| 2018
|Sarpsborg 
|Jon Ludvig Hammer
|-
| 2019
|Larvik 
|Aryan Tari
|-
| 2021
|Oslo
|Kristian Stuvik Holm
|-
| 2022
|Kongsvinger
|Simen Agdestein
|}

Plurivincitori:
 8 titoli :  Berge Østenstad, Simen Agdestein
 6 titoli :  Olaf Barda
 5 titoli :  Leif Øgaard
 4 titoli :  Jac. A. Brekke, Svein Johannessen
 3 titoli :  Einar Gausel, Erling Myhre, H. C. Christoffersen, Jonathan Tisdall, Ragnar Hoen, Jon Ludvig Hammer
 2 titoli :  Arne Zwaig, Ernst Rojahn, H. G. Hansen, Kjetil Lie, Knut J. Helmers, Trygve Halvorsen, Arne Gulbrandsen, Knut J. Helmers, Paul Svedenborg, Frode Urkedal, Aryan Tari.

Note

Collegamenti esterni
  Sito della Federazione scacchistica norvegese

Norvegia